Die Besessenen heißen
 alternativ Die Dämonen (Dostojewski), Roman

 Die Besessenen (1955), französisch-italienisches Melodram
 Die Besessenen (Drama), Theaterstück von Albert Camus aus dem Jahr 1959, Originaltitel: Les Possédés
 Die Besessenen (1970), ungarisches Filmdrama
 Die Besessenen (1988), ungarisches Filmdrama von Andrzej Wajda
 Die Besessenen (2020), amerikanischer Spielfilm von Floria Sigismondi
 Die Besessenen (Oper), Oper von Johannes Kalitzke

Siehe auch:
 Besessen